Rethymno kan henvise til flere artikler om det græske område:

 Rethymno (regional enhed)
 Hovedbyen i den regionale enhed, Rethimno skrives også som Rethymno
 Rethymno (kommune)